een Russisch poolonderzoeker en oceanograaf; zie Georgi Sedov (persoon) (1877 - 1914)
 een Russische ijsbreker; zie Sedov (schip, 1909)
Zie ook
 Het naar Georgi Sedov genoemde zeilschip Sedov (schip, 1921)